Пошкус:

 Пошкус, Альгирдас (род. 1962) — латвийский футболист. 
 Пошкус, Болюс Игнович (1930—2014) — российский учёный в области экономики. 
 Пошкус, Марюс (род. 1970) — советский и литовский футболист.
 Пошкус, Робертас (род. 1979) — литовский футболист, тренер.
 Пошкус, Юрис (род. 1959) — американский и латвийский кинорежиссер и сценарист.